Болл (, ) — многозначный термин.

 Болл — кратер на видимой стороне Луны, названный в честь астронома Уильяма Болла.

Фамилия 
 Болл, Алан (младший) (1945—2007) — английский футболист.
 Болл, Алан (род. 1957) — американский сценарист, режиссёр и продюсер кино и телевидения.
 Болл, Альберт (1896—1917) — английский военный лётчик времён Первой мировой войны, капитан.
 Болл, Билли (1876—1929) — английский футболист.
 Болл, Джаред (род. 1986) — американский хоккеист.
 Болл, Джеймс (1903—1973) — канадский легкоатлет, специализировавшийся в беге на дистанцию 400 метров.
 Болл, Джек (1907—1976) — английский футболист.
 Болл, Джо (1896—1938) — американский серийный убийца.
 
 Болл, Джордж — американский энтомолог, специализировавшийся на систематике жесткокрылых.
 Болл, Дуайт (род. 1957) — политический и государственный деятель Канады.
 Болл, Дэвид (род. 1959) — английский музыкант и продюсер.
 Болл, Карстен (род. 1987) — австралийский теннисист.
 Болл, Кэролайн (1869—1938) — американская скульптор.
 Болл, Ламело (род. 2001) — американский баскетболист.
 Болл, Ллой (род. 1972) — американский волейболист.
 Болл, Лонзо (род. 1997) — американский баскетболист.
 Болл, Люсилль (1911—1989) — американская актриса, певица и кинопродюсер, модель, «королева комедии».
 Болл, Майкл (род. 1962) — английский артист мюзикла и телеведущий, лауреат премии Лоренса Оливье.
 Болл, Майкл (футболист) (род. 1979) — английский футболист.
 Болл, Питер Уильям (род. 1932) — британский ботаник, профессор Торонтского университета.
 Болл, Сьюзан (1934—1955) — американская актриса и певица, родственница Люсилль Болл.
 Болл, Томас (1819—1911) — американский скульптор, художник и музыкант.
 Болл, Уве (род. 1965) — немецкий кинорежиссёр.
 Болл, Уильям (1627—1690) — английский астроном.
 Болл, Элис (1892—1916) — американская учёная-химик, первая афроамериканка, окончившая Гавайский университет со степенью магистра.
 Болл, Эшли (род. 1983) — канадская актриса озвучивания и певица.

Другое 
 Boll KG — продюсерская компания, основанная Уве Боллом в 2002 году.

См. также